Јелена Мрњавчевић може бити:
 Јелена Мрњавчевић (Радоњина супруга), сестра Вукашина и Угљеше Мрњавчевића и супруга Николе Радоње
 Јелена Мрњавчевић (Вукашинова супруга), супруга Вукашина Мрњавчевића, у монаштву као монахиња Јевросима
 Јелена Мрњавчевић (Угљешина супруга), супруга Угљеше Мрњавчевића, у монаштву као монахиња Јефимија
 Јелена Мрњавчевић (Маркова супруга), супругу Краљевића Марка

Мрњавчевићи